(в переводе с японского — «Дракон-феникс») — лёгкий авианосец Японского Императорского флота времён Второй мировой войны.

История создания 
Авианосец «Рюхо» — бывшая плавбаза подводных лодок «Тайгей», созданная с учетом возможности переделки в авианосец.

С 18 декабря 1941 года по 28 ноября 1942 года плавбаза «Тайгей» находилась на переоборудовании в авианосец «Рюхо». После этого водоизмещение корабля увеличилось на 500 тонн, а максимальная скорость уменьшилась на 2 узла.

Стоя на верфи, «Рюхо» получил попадание авиабомбой 18 апреля 1942 года, но повреждения оказались небольшими.

Конструкция 
По конструкции корабль во многом повторял авианосец «Дзуйхо», но был несколько крупнее.

Служба 
18 апреля 1942 года атакован бомбардировщиком B-25 Mitchell, получил повреждения в результате попадания авиабомб.

12 декабря 1942 года корабль поврежден торпедой с американской подлодки «Drum».

19 марта 1945 года в Японском внутреннем море атакован американской палубной авиацией, получил три попадания 227-кг бомб, тяжело поврежден, не ремонтировался.

20 апреля 1945 года исключен из списков флота, и в 1946 году сдан на слом.

Оценка проекта 
«Рюхо» оказался одним из самых неудачных авианосцев японского флота. Слабая конструкция сварного корпуса, отсутствие защиты от авиабомб и торпед, неудовлетворительное разделение на отсеки в подводной части и плохая остойчивость существенно ограничили его использование в боевых действиях.

Примечания

Ссылки 
 http://ship.bsu.by/main.asp?id=102620
 www.wunderwaffe.narod.ru/WeaponBook/AirCraft_Carrier/64.htm

Авианосцы Японии